Леона́рдо Гонса́лес А́рсе (; ) — коста-риканский футболист, защитник.

Клубная карьера 
В 2000 году Леонардо Гонсалес начал свою профессиональную карьеру в команде «Эредиано», за которую выступал в течение 8 сезонов. В 2009 году некоторое время защитник находился в клубе «Мунисипаль Либерия», после чего он уехал в США, где подписал контракт с коллективом MLS «Сиэтл Саундерс», за который Гонсалес продолжает выступать.

Международная карьера 
За сборную Коста-Рики Леонардо Гонсалес дебютировал в 2002 году. В её составе он принимал участие на чемпионате мира 2006. В Германии защитник участвовал во всех трех матчах с участием Коста-Рики.

Всего за «тикос» Гонсалес провел 61 игру и забил 1 гол. Единственный раз распечатать ворота соперника в сборной ему удалось в 2007 году в поединке против Сальвадора на победном для Коста-Рики Кубке наций Центральной Америки.

Достижения 
 Международные
 Обладатель Кубка наций Центральной Америки: 2007

 Национальные
 Чемпион Коста-Рики: 2009 (Верано)
 Обладатель Открытого кубка США (3): 2009, 2010, 2011

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Коста-Рики
Игроки сборной Коста-Рики по футболу
Игроки ФК «Эредиано»
Игроки ФК «Мунисипаль Либерия»
Игроки ФК «Сиэтл Саундерс»